Drużynowy Puchar Świata w tenisie ziemnym (ARAG ATP World Team Championship) w 2007 roku odbył się w dniach 20 - 26 maja tradycyjnie w niemieckim Düsseldorfie na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 1 764 700 dolarów amerykańskich.

W turnieju wystąpiło osiem ekip: Argentyna, Belgia, Chile, Czechy, Hiszpania, Niemcy, Stany Zjednoczone i Szwecja.

Zwycięzcami zostali po raz trzeci w historii reprezentanci Argentyny, występujący w składzie Juan Ignacio Chela, Agustín Calleri, José Acasuso i Sebastián Prieto. Kapitanem drużyny był Daniel Orsanic.

Faza grupowa

Grupa niebieska

Tabela

Wyniki

Grupa czerwona

Tabela

Wyniki

Finał

Linki zewnętrzne 
  

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Niemczech